Василий Новожилов:
 Новожилов, Василий Григорьевич (1917—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Новожилов, Василий Филиппович (1912—1991) — Герой Советского Союза.